

Codici 
 HCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shoal Cove (Stati Uniti)

Sport 
 Hockey Club Bolzano

Fotografia 
 Henri Cartier-Bresson

Chimica 
 Esaclorobenzene